Eunoë ist der Name von mythologischen und historischen Frauen:
 Eunoë (Nymphe), Mutter des Asios
 Eunoë (Königin von Mauretanien), angeblich Geliebte Caesars